O título de Conde de Guazava foi criado por carta de 11 de Agosto de 1493 do rei D. João II de Portugal a favor de Reinaldo de Chateaubriand, 1º conde de Guazava, único titular.

Titulares 
1. Reinaldo de Chateaubriand, 1º conde de Guazava

Guazava